Шервинский — русская фамилия.

Известные носители 
 Шервинский, Василий Дмитриевич (1850—1941) — советский терапевт и эндокринолог, основоположник советской клинической эндокринологии; отец архитектора Е. В. Шервинского и поэта С. В. Шервинского.
 Шервинский, Владимир Максимович (1894—1975) — русский архитектор довоенной и советской Латвии, синодальный архитектор.
 Шервинский, Евгений Васильевич (1878—1942) — русский советский архитектор.
 Шервинский, Сергей Васильевич (1892—1991) — русский советский поэт, переводчик, писатель, искусствовед, автор книг для детей.